Jasmin Handanovič (Ljubliana, 28 de janeiro de 1978) foi um futebolista profissional esloveno, goleiro, atuou no NK Maribor.

Carreira 
É irmão do também goleiro Samir Handanovič. Ambos foram à Copa do Mundo de 2010, repetindo os irmãos ucranianos Viktor e Vyacheslav Chanov, até então os únicos irmãos goleiros a irem juntos para uma Copa, na de 1982.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Eslovénia
Futebolistas da AC Mantova
Goleiros da Eslovênia
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010